Флаг муниципального образования муниципальный округ Юго-Запад в Красносельском районе города Санкт-Петербурга Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования и знаком единства его населения.

Ныне действующий флаг утверждён в 2008 году.

Описание 
«Флаг МО Юго-Запад представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба МО Юго-Запад в красном, синем и желтом цветах».

 гласит: В червленом (красном) поле с лазоревой (синей, голубой) вызубренной в один зубец оконечностью – золотая Ника шествующая прямо, держащая в правой поднятой руке золотой лавровый венок, в левой — золотую пальмовую ветвь. Поверх деления поля и оконечности — две золотые вписанные по сторонам лавровые ветви накрест.

Символика 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования муниципальный округ Юго-Запад, в соответствии с традициями и правилами вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Территория округа с двух сторон ограничена – с одной стороны речкой Красненькой, с другой — Дудергофским каналом, которые символизируют лазоревые волнистые узкие боковики.

Золотая Ника — древнегреческая богиня победы. Ее атрибуты: повязка и венок, позднее — пальмовая ветвь, позднее — оружие и трофей. Наряду с золотыми лавровыми ветвями — символ топонимики округа.

Лазоревая вызубренная в один зубец оконечность символизирует прошлое земель округа до начала их застройки. Это были болотистые, затапливаемые в наводнения земли, что видно из сравнения старых карт и планов местности.

Золото — могущество, сила, постоянство, вера, справедливость, добродетель, верность.

Серебро — чистота помыслов, искренность, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Червлень (красный) — cила, могущество, благородство, право, мужество храбрость, неустрашимость. Символ труда, жизнеутверждающей силы, праздника, красоты, солнца и тепла.

Лазоревый (синий, голубой) – символ красоты, любви, мира, возвышенных устремлений. Напоминание о Дудергофском канале и Красненькой речке.

Источники 
 Официальный сайт МО Юго-Запад. Положение о гербе ВМО МО Юго-Запад

Юго-Запад (округ Санкт-Петербурга)